Александра́вичюс () — литовская фамилия, по структуре аналогичная славянской фамилии Александрович, с которой связана также и по происхождению. Её женские варианты Александравичене (; замужняя женщина) и Александравичюте (; незамужняя женщина).

Известные носители 
 Александравичюс, Антанас (; р. 1960) — литовский фотограф.
 Александравичюс, Антанас (; 1885—1970) — литовский скульптор.
 Александравичюс, Зигмас (; 1911—1965) — литовский органист и композитор.
 Александравичюс, Йонас (; 1904—1973) — настоящее имя литовского поэта Йонаса Коссу-Александравичюса (с 1952 года Йонас Айстис).
 Александравичюс, Пятрас (; 1906—1997) — литовский скульптор
 Александравичюс, Эгидиюс (; р. 1956) — литовский историк.